Crest ou CREST est un nom propre ou un acronyme qui peut désigner :

Toponyme 
 Crest, une commune française de la Drôme ;
 Le Crest est une commune française du Puy-de-Dôme ;
 Crest est un village walser sur la commune valdôtaine d'Ayas en Italie.
 Crest, une census-designated place en Californie.

Acronyme 
 Le CREST est un centre de recherche français en économie et statistiques ;
 CREST (pour Certificateless Registry for Electronic Share Transfer), le système de règlement/livraison du London Stock Exchange ;
 Comité de la recherche scientifique et technique, devenu le Comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER).

Médecine 
 Le syndrome CREST est une maladie (sclérodermie).

Marques 
 Crest Audio est une marque américaine de matériel de sonorisation ;
 Crest International, société japonaise de distribution de films ;
 Crest est une marque de dentifrice.

Homonymie de toponyme